Ба́рхатцы мелкоцве́тные () —  однолетнее травянистое растение; вид рода Бархатцы семейства Астровые, или Сложноцветные.

Ботаническое описание 

Стебли прямостоячие, 30—80 см высотой, сильно ветвистые от основания.

Листья небольшие, перистораздельные, с линейно-ланцетными долями, по краю пильчатые, тёмно-зелёные, расположены в очерёдном или супротивном порядке, обычно с просвечивающими бурыми желёзками.

Соцветия — корзинки 4—6 см в диаметре, одиночные или в щитковидных соцветиях расположенные в концах стеблей, чашеобразные, разнообразные по форме, на длинных цветоносах. Ножки под ними вздутые, полые. Краевые цветки в корзинке язычковые, тёмно-оранжевые или буровато-красные.

Краевые цветки в корзинке язычковые жёлтые, оранжевые, лимонные, буровато-коричневые или тёмно-красные, бархатистые, часто двуцветные, с различным соотношением названных оттенков; трубчатые — жёлтые или оранжевые.

Семянки к основанию более узкие, их чубок состоит из неодинаковых блестящих плёночек. В 1 г от 300 до 700 семян.

Цветет в июле — августе. Плоды созревают в августе — октябре.

Распространение и экология 
Произрастает в Мексике и Никарагуа. Также встречается на территории России кроме районов Крайнего Севера. Культивируют бархатцы в садах, цветниках, парках, т.к. это неприхотливое, красиво цветущее растение.

Химический состав растительного сырья 
Содержание эфирного масла бархатцев в надземной части цветущих растений — 0,30—0,55 %, в фазе бутонизации — 0,22—0,30 %; оно максимально в соцветиях (0,45 %) и листьях (0,28 %). Эфирное масло жёлтого или коричневого цвета, подвижное, запах цветочно-пряный с фруктовыми тонами. Основным его компонентом является оцимен (50 %); присутствуют также D-пинен, сабинен, мирцен, лимонен, n-цимол, цитраль, линалоол, D-терпинен.

Значение и применение 
Культивируют как декоративное растение.

Эфирное масло применяют в производстве восточных кондитерских изделий, в ликёро-водочной, мыловаренной и парфюмерно-косметической промышленности.

В народной медицине водный настой цветочных корзинок применяли как моче-, потогонное и противоглистное средство.

Бархатцы используют для борьбы с нематодами земляники, картофеля и других культур, для этого их высаживают по бокам гряд.

Примечания

Литература

Ссылки 

  Проверено 21 марта 2009 г.
  Проверено 21 марта 2009 г.
 Бархатцы на сайте Энциклопедия декоративных садовых растений 

Бархатцы
Флора Северной Америки
Клумбовые растения